Termenul se poate referi la:
 franci, un popor ce aparține popoarelor germanice de vest
 Imperiul franc, întemeiat de Carol cel Mare, care s-a scindat ulterior în „Regatul francilor de est” și „Regatul francilor de vest”
 franc, portaltoi obținut din sămânța soiurilor cultivate de pomi fructiferi, care este din aceeași specie cu altoiul, dar nu are aceleași caracteristici.

De asemenea, francul (pl. franci) este denumirea dată mai multor monede, folosite îndeosebi în fostele colonii franceze:
 francul francez () a fost moneda oficială a Franței până la adoptarea euro în 2002;
 francul belgian () a fost moneda oficială a Belgiei până la adoptarea euro în 2002;
 franc CFA BCEAO (), moneda oficială în Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guineea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo;
 franc CFA BEAC (), moneda oficială în Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Republica Congo, Gabon, Guineea Ecuatorială;
 franc burundez (): Burundi;
 franc comorian (): Comore;
 franc djiboutian (): Djibouti;
 franc elvețian (): Elveția, Liechtenstein;
 franc guineean (): Guineea;
 franc CFP (): Noua Caledonie, Polinezia franceză, Wallis și Futuna;
 franc congolez (): Republica Democrată Congo;
 franc ruandez (): Rwanda;

Vezi și 
 Franconia, regiune în Germania.

Note

Legături externe